The Butterfly Girl – film del 1917 diretto da Henry Otto
The Butterfly Girl – film del 1921 diretto da John Gorman